Ермоловы:

 Ермоловы — русские дворянские роды.
 Ермоловы — российский драматический телесериал, с элементами мелодрамы и мистики, снятый в 2008 году.